Регион Мак-Доннелл () — район местного самоуправления Северной территории в Австралии. Графство занимает площадь в 268 784,20 км². Население — 7142 человека.

География 
Расположено на юге Северной территории. На юге граничит с Южной Австралией, с Трастом по развитию сообществ малонаселённых территорий (). На западе граничит с Западной Австралией, с графством . На севере граничит с графством Сентрал-Дезерт и на востоке граничит с Квинслендом, с графством . Городские территории Алис-Спрингс и Улуру являются анклавами графства.

История 
В октябре 2006 года правительство Северной территории объявило о реформе местного самоуправления с целью совершенствования системы управления путём создания 11 новых графств. Совет графства Мак-Доннелл был создан 1 июля 2008 года.

Выборы в графстве состоялись 25 октября 2008 года. Мэр графства — Сид Андерсон.

Палаты 
Графство разделено на 4 отделения, которые регулируются из 12 советчиков через 4 палаты:
 Родинга (4)
 Лирапинта (2)
 Луринтджуни Пентуби (1)
 Иуаррка (3)

Города по палатам 
Следующие города попадают по 4 палатам по населению на 30 июня 2007 года:

Иуаррка:
 Докер ривер (311)
 Иманпа (217)
 Ареуонг (245)
Лирапинта:
 Хермансбург (600)
 Валлайс Рокхол (107)
Луринтджуни Пентуби:
 Хаатс Блуфф(165)
 Кинторе(350)
 Маунт Лиэбинг(252)
 Папунуа(342)
Робинга:
 Амоонгуа(360)
 Апутуба(240)
 Санта Тереза(652)
 Тиджукала(265)

См. также 
 Районы местного самоуправления Северной территории
 Районы местного самоуправления Австралии

Ссылки 
 
 
 

Регионы Северной территории
Графства Австралии